Franciaország
Recologne, település Doubs megyében
Recologne, település Haute-Saône megyében